Boleslaw III, kallad den snedmynte (polska: Bolesław III Krzywousty), född 20 augusti 1086, död 28 oktober 1138, var furste av Polen från 1102. Han var son till Vladislav I Herman och Judith av Böhmen.

Biografi 
Boleslav erövrade större delen av Pommern, där han jämte biskop Otto av Bamberg grundlade och befäste kristendomen, samt besegrade 1109 kejsar Henrik V i närheten av Breslau. Följande år underkastade han sig dock honom och erkände 1135 kejsar Lothar som länsherre för Pommern och Rügen. Han låg nästan ständigt i krig med någon av sina grannländer, och måste dessutom hävda sitt rike mot brodern Zbigniew, som pretenterade på tronen. 

Boleslaw sökte för framtiden upprätthålla rikets enhet genom stadgandet, att den äldste medlemmen av furstehuset skulle såsom storfurste av Kraków äga överhöghet över de andra furstarna, men lade genom denna så kallade senioratslag grunden till 180 års tronstrider. Vid sin död delade han riket mellan sina fyra söner.

Familj 
Han gifte sig 1103 med Zbyslawa av Kiev. De fick ett barn, Vladislaw II av Polen, som även han kom att bli furste av Polen. I andra äktenskapet 1115 med Salome av Berg fick han 12 barn:

Rikissa, född 12 april 1116, gift med den danske prinsen Magnus Nielsen, svenske kungen Sverker den äldre samt furst Volodar av Minsk.
Boleslaw IV, född 1122, död 1173, furste av Krakow.
Mieszko III, född 1126/27, död 1202, storfurste av Polen.
 Dobronega Ludgarda, född före 1129; gift 1142 med markgreve Dietrich av Niederlausitz.
 Judith, född efter 1130, död 1170/76; gift 1148 med markgreve Otto I av Brandenburg.
 Henryk, född 1127/31, död 1166, furste av Sandomir.
 Agnieszka, född 1137/38, död efter 1182; gift 1151/52 med Mstislaw II, storfurste av Kiev.
Kazimierz II, född 1138, död 1194; gift 1163 med Helena av Znaim.
Leszek, född 1115/16, död före 1138.
Nn (dotter), född före 1119; gift före 1132 med Konrad, greve av Plötzgau, markgreve av Nordmark.
Kazimierz, född 1122, död 1131.
Gertrud, född 1123/24, död 1160; från 1139 nunna i Zwiefalten.

Referenser 
 Svensk uppslagsbok, Malmö 1939

Noter

Externa länkar

Polens regenter
Huset Piast
Födda 1086
Avlidna 1138
Män
Svensk uppslagsbok
Ugglan
Personer i Polen under 1100-talet
Personer i Polen under 1000-talet